Зорнѝца може да се отнася за:

 Зорница – българско женско име, умалително от зора
 Зорница – народно название на планетата Венера
 „Зорница“ – жилищен комплекс в Бургас
 „Зорница“ – танцов ансамбъл в София (от 1981 г.)

 Периодични издания
 „Зорница“ (1864) – бивш български вестник в Браила, Румъния
 „Зорница“ (1864-1895) – бивше българско списание в Цариград
 „Зорница“ (1876-1948) – бивш български вестник в Цариград, после в България (Пловдив, Самоков, София, Пазарджик)
 „Зорница“ (1928) – бивш вестник в Омуртаг
 „Зорница-детоводител“ (1896-1901) – бивш вестник в Самоков

 Села в България
 Зорница (Област Благоевград)
 Зорница (Област Бургас)
 Зорница (Област Варна)
 Зорница (Област Кърджали)
 Зорница (Област Смолян)
 Зорница (Област Хасково)

 Медии
 Зорница (предаване) – сутрешно предаване на 7/8 ТВ

Източници